Глоди су насељено мјесто у граду Зворник, Република Српска, БиХ. Према прелиминарним подацима пописа становништва 2013. године, у насељу је живјело 769 становника.

Географија

Историја

Становништво

Види још 
 Општина Зворник

Референце

Извори 

Град Зворник
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини
Насеља са већинским муслиманским становништвом 1991. у данашњој Републици Српској